Карло III Гонзага-Невер (; * 31 октомври 1629, Мантуа; † 14 август 1665, Мантуа) от италиано-френския род Гонзага-Невер, е херцог на Невер и Ретел (1637 – 1659), 9-и херцог на Мантуа (Карло II, 1637 – 1665) и Монферат (1637 – 1665). Той наследява дядо си Карло I Гонзага през 1637 г. в назованите херцогства.

Живот 

Той е син на херцог Карло II Гонзага (1609 – 1631) и съпругата му Мария Гонзага (1609 – 1660), наследничка на Мантуа и Монферат. Сестра му Елеонора Магдалена Гонзага (1630 – 1686) се омъжва на 30 април 1651 г. за император Фердинанд III (1608 – 1657).

Карло III се жени на 7 ноември 1649 г. за Изабела Клара Австрийска (* 12 август 1629, † 24 февруари 1685), дъщеря на ерцхерцог Леополд V и Клавдия де Медичи.

Карло III продава през 1659 г. френските херцогства Невер и Ретел на кардинал Джулио Мазарини, регент на Франция.

От 1665 до 1669 г. съпругата му Изабела Клара Австрийска е регент на техния син Фердинандо Карло Гонзага (1652 – 1708) за херцогство Мантуа.

Деца 
 Фердинандо Карло Гонзага (1652 – 1708), последният херцог на Мантуа и Монферат.

Източници 

 Gonzaga 3: Carlo III (II), genealogy.euweb.cz
 Constantin von Wurzbach: Elisabeth auch Isabella Clara von Oesterreich. Nr. 77. In: Biographisches Lexikon des Kaiserthums Oesterreich. Band 6, Verlag L. C. Zamarski, Wien 1860, S. 178.

Херцози на Мантуа
Херцози на Монферат
Херцози на Невер
Херцози на Ретел
Гонзага
Родени в Мантуа
Починали в Мантуа
Италианска аристокрация
Италианци
Мъже